Тлакилтенанго има више значења:

 Општина Тлакилтенанго (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Тлакилтенанго (Тлакилтенанго, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику